Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute à College Park du 25 au .

Nadia Petrova remporte le simple dames. En finale, elle bat Shahar Peer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sania Mirza et Yaroslava Shvedova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (ATP 2011)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Washington
Tennis aux États-Unis en 2011
Tennis en juillet 2011